Le Progrès est le nom de nombreux journaux :
 Le Progrès, un journal régional français, dont le siège se trouve à Lyon ;
 Le Progrès, un journal régional québécois, dont le siège se trouve à Sherbrooke ;
 Le Progrès, un journal régional français publié à Pointe-à-Pitre de  à la fin du  ;
 Le Progrès, un journal régional belge de la région d'Ypres ;
 Le Progrès saint-affricain, un hebdomadaire traitant de l'actualité locale du Sud-Aveyron ;
 Le Progrès civique, un hebdomadaire français de l'entre-deux guerres fondé par Henri Dumay en 1919 ;
 Le Progrès de Coaticook, un hebdomadaire appartenant au groupe Médias Transcontinental ;
 Le Progrès des Ardennes, un quotidien régional républicain fondé en 1870 par le photographe Émile Jacoby ;
 Le Progrès de Fécamp, un quotidien local du groupe Paris-Normandie, édité à Fécamp ;
 Le Progrès de la Somme, un quotidien régional français, diffusé dans la Somme ;
 Le Progrès égyptien, un journal égyptien en langue française, fondé en 1893 ;
 Le Progrès, un quotidien béninois d'informations générales ;
 Le Progrès, parti politique réunionnais.

Voir aussi